Dietmanns je název vícero sídel:

v Německu
 Dietmanns (Bad Wurzach) – část města Bad Wurzach v Bádensku-Württembersku

v Rakousku
 Dietmanns (Dolní Rakousy) – městys v Dolních Rakousích
 Dietmanns (Bad Traunstein) - část městyse Bad Traunstein v Dolních Rakousích
 Dietmanns (Großdietmanns) - část městyse Großdietmanns v Dolních Rakousích
 Dietmanns (Groß Gerungs) - část města Groß Gerungs v Dolních Rakousích
 Großdietmanns - městys v Dolních Rakousích